Slättberg kan syfta på:

 Slättberg, Leksand – en by i Leksands socken
 Slättberg, Orsa – en småort i Orsa socken och kommun